En vacances, album des Bidochons (1981)
 En vacances, film franco-canado-belge d'Yves Hanchar (2000)
 En vacances, pièce pour piano composée en 1912 par Déodat de Séverac (1912)